Alberto Giolitti (1923-1993) – disegnatore e sceneggiatore di fumetti
 Antonio Giolitti (1915-2010) – politico e partigiano italiano, nipote di Giovanni Giolitti
 Cristina Giolitti (1966) – doppiatrice italiana
 Giovanni Giolitti (1842-1928) – politico italiano